Milesi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Alessandro Milesi (1856-1945), peintre italien
 Bianca Milesi (1790-1849), femme patriote, écrivain et peintre italienne ;
 Davide Milesi (né en 1964), athlète italien ;
 Francesco Milesi (1744-1819), archevêque italien ;
 Gabriel Milési (1947-2021), journaliste et écrivain français ;
 Jean Milesi (né en 1935), coureur cycliste français ;
 Jean-Louis Milesi (né en 1956), scénariste, réalisateur, romancier, auteur de théâtre, acteur et monteur français ;
 Juliette Milési (1872-1959), artiste de l'Art nouveau
 Lorenzo Milesi (né en 2002), coureur cycliste italien ;
 Marco Milesi (né en 1970), coureur cycliste italien ;
 Raymond Milési (né en 1947), écrivain français.

Homonymie de patronyme